Kohlbrunnen ist ein geographischer Name:

Brunnen:
 Kohlbrunnen (Altdorf), Brunnen am Kohlbach vor dem Sägewerk Helmbach, Ortsgemeinde Kirrweiler in der Waldgemarkung von Altdorf, beide Orte im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kohlbrunnen, meist Marktbrunnen, ehemaliger Brunnen an der Ecke Kohlgasse des Marktes in Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen
 Kohlbrunnen, deutscher Name der Kohlova kašna, Brunnen im zweiten Vorhof der Prager Burg

Quellen:
 Kohlbrunnen (Heidenheim), Quelle des Wiedereckgrabens im Gebiet von Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kohlbrunnen (Schenkenzell), Quelle des Kuhbachs (zur Schwarzwälder Kinzig) im Lehenwald bei Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kohlbrunnen (Sulzfeld), Quelle zum oberen Kohlbach in der Waldgemarkung von Sulzfeld, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kohlbrunnen (Weisenheim am Sand), Quellbrunnen des linken Quellstrangs Kohltalbach des Höninger Bachs südwestlich von Höningen in der Waldgemarkung von Weisenheim am Sand, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Kohlbrunnen (Neubrunnen), rechter Zufluss des Neubrunnens (zum zunächst noch Wolfbach genannten Holenbach, zur Brigach) in Pfaffenweiler, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Kohlbrunnen (Niederbüren), Quartier der Gemeinde Niederbüren im Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Kohlbrunnenbach